Чулпан (, , , ) — женское личное имя и топоним тюркского происхождения. Этимология от слова Тюльпан с персидского tülbend. Цветок тюльпана имамы татарского народа называют "цветком Всевышнего", часто изображение этого цветка можно встретить в татарской и тюркской культуре.

Имя 
Имя Чулпан переводится с татарского как «утренняя звезда» (Венера) (ср. ).

 Чулпан — тахаллус узбекского советского поэта, писателя, драматурга и публициста, одного из основоположников новой узбекской поэзии Абдулхамида Сулейман угли Юнусова.
 Чулпан Хаматова

Топоним 
 Чулпан — село в Икрянинском районе Астраханской области.
 Чулпан — деревня в Аургазинском районе Башкортостана. Толбазинский сельсовет
 Чулпан — деревня в Аургазинском районе Башкортостана. Уршакский сельсовет
 Чулпан — деревня в Бижбулякском районе Башкортостана.
 Чулпан — деревня в Буздякском районе Башкортостана.
 Чулпан — деревня в Ермекеевском районе Башкортостана.
 Чулпан — деревня в Миякинском районе Башкортостана.
 Чулпан — деревня в Салаватском районе Башкортостана.
 Чулпан — деревня в Стерлитамакском районе Башкортостана.
 Чулпан — деревня в Янаульском районе Башкортостана.
 Чулпан — село в Кувандыкском районе Оренбургской области.
 Чулпан — посёлок в Пачелмском районе Пензенской области.
 Чулпан — село в Камышлинском районе Самарской области.
 Чулпан — деревня в Мензелинском районе Татарстана.
 Чулпан — деревня в Чистопольском районе Татарстана.

Примечания

См. также 
 Чолпон-Ата

Башкирские имена
Татарские имена
Женские имена